Diese Liste verzeichnet alle Gouverneure (chiji, in der frühen Meiji-Zeit unter anderen Titeln) der japanischen Präfektur (-ken) Miyagi, seitdem das ehemalige Fürstentum/die Präfektur Sendai 1871/72 vergrößert und in Miyagi umbenannt wurde. Wie in allen Präfekturen außer Okinawa wird der Gouverneur von Miyagi seit 1947 für vierjährige Amtszeiten vom Volk gewählt.

Einzelnachweise 

!
Miyagi